Dommartin (Ain)
 Dommartin (Doubs)
 Dommartin (Nièvre)
 Dommartin (Ródano)
 Dommartin (Somme)

Desambiguação